Nemzeti Bajnokság I osztályában 12 csapat küzdött a bajnoki címért. A béke bajnokság utolsó évé volt az 1925-26 os bajnokság, következő évtől kezdődött a profi bajnokság. A Ferencváros kilencedik bajnoki címét szerezte meg, tizenkét évnyi szünet után. Orth György súlyos térdsérülést szerzett 1925 őszén, egy évre harcképtelenné vált. Ezzel megszakadt az MTK 10 évig tartó győzelmi sorozata, ami azóta is egyedülálló.

Az országos döntőben hat kerületi és a fővárosi győztes versengett:

I. forduló:
 Szegedi AK - Szombathelyi AK 2:1
 Nagykanizsai TE - Debreceni VSC 5:3
 Miskolci VSC-Szolnoki MÁV SE 5:3

II. forduló:
 FTC-Szegedi AK 3:0 
 MVSC-NTE 6:2

Döntő:
 FTC-MVSC 4:0

1926. január 1-jén a Magyar Labdarúgó-szövetség rendkívüli közgyűlésen döntött a professzionalista labdarúgás szabályairól. Megállapodtak hogy szeptemberig profi és amatőr alszövetségek alakulnak, kimondták hogy profi játékos nem játszhat amatőr csapatban, és a profi csapatoknak legalább hét fizetett játékossal kell kiállnia a mérkőzésekre.

A Magyar Kupáért Kispesti AC - Budapesti EAC 1:1-es döntetlen után csak a hosszabbításban nyert a kispesti csapat 3:2-re.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Bajnok csapat játékosai: Huber Rezső k. (21), Takács I Géza (20), Hungler II János (20), Furmann Károly (21), Sándor József (21), Blum Zoltán (21), Mácsay Gábor (16), Varga II György (3), Pataki Mihály (18), Steczovits László (21), Kohut Vilmos (9), dr. Müller Ferenc (13). További játékosok: Tóth Potya István (12), Héger Ferenc (5), Kevitzky Rudolf (2), Nikolsburger Rezső (2), Palcsek Antal (2), Pótz-Nagy Árpád (1), Takács I Lajos (2), Varga I István (6).

Edző: Bródy Sándor

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti Sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1925